Palazzo Pignatelli di Monteleone – palazzo di Napoli, ubicato lungo la calata Trinità maggiore
 Palazzo Pignatelli di Monteroduni – palazzo di Napoli, ubicato in vico Monteroduni
 Palazzo Pignatelli di Strongoli – palazzo di Napoli, ubicato sulla Riviera di Chiaia
 Palazzo Pignatelli di Toritto – palazzo di Napoli, ubicato in piazzetta Nilo
 Palazzo Pignatelli a San Giovanni Maggiore – palazzo di Napoli, ubicato in via San Giovanni Maggiore Pignatelli